Friendship kan syfta på:

 Friendship – en EP av Outlast, utgiven 1995
 Friendship (Real Group) – ett musikalbum från 2018 av a cappella-gruppen The Real Group

Geografi

USA 

 Friendship, Arkansas, Hot Spring County, 
 Friendship, Maryland, Anne Arundel County, 
 Friendship, Ohio, Scioto County, 
 Friendship, Tennessee, Crockett County, 
 Friendship, Maine, Knox County, 
 Friendship, New York, Allegany County, 
 Friendship, Wisconsin, countyhuvudort, Adams County, 

Robotskapade USAförgreningar